Erysichthon (griechisch Ἐρυσίχθων ('der Erdaufreißer'), von ερύω ('aufwühlen, aufreißen') u. χθών ('Land, Erde')) ist der Name zweier Gestalten in der griechischen Mythologie:

Erysichthon (Thessalien), Sohn des Triopas und König in Thessalien.
Erysichthon (Athen), Sohn des Kekrops und der Aglauros.

Danach benannt ist die Schmetterlingsgattung Erysichthon:

Erysichton lineata, eine Schmetterlingsart aus der Familie der Bläulinge (Lycaenidae).
Erysichton palmyra, die neuerdings zu der Gattung Jameela gestellt wurde und den Namen Jameela palmyra hat.

Siehe auch:
 Erysichthon